Натуральне число 499
 499 рік до нашої ери
 499 рік нашої ери